hrabstwo San Miguel (ang. San Miguel County) w USA, w stanie Kolorado
 hrabstwo San Miguel (ang. San Miguel County) w USA, w stanie Nowy Meksyk